Четин — фамилия. Известные носители:
 Четин, Геннадий Тимофеевич (1943—2002) — советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр XX Летних Олимпийских игр в Мюнхене.
 Четин, Дуран (род. 1964) — турецкий писатель, преподаватель и литератор.
 Четин, Иван Васильевич (1941—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Четин, Мерт (род. 1997) — турецкий футболист, защитник.
 Четин, Огуз (род. 1963) — турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Четин, Сервет (род. 1981) — турецкий футболист.
 Четин, Фериде (род. 1980) — турецкая актриса театра и кино, режиссёр и журналист.
 Четин, Фетхие (род. 1950) — турецкий адвокат, юрист, писатель и правозащитник.
 Четин, Хикмет (род. 1937) — турецкий политик.